Epachthosaurus (signifiant ) est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure ayant vécu en Argentine au début du Crétacé supérieur.

Une seule espèce est rattachée au genre : Epachthosaurus sciuttoi, décrite par Jaime Eduardo Powell en 1990. Un autre spécimen, représenté par un squelette pratiquement complet, a été décrit en 2004 par R. D. Martínez et ses collègues.

Les fossiles ont été retrouvés dans le membre inférieur de la formation géologique  dans la province de Chubut, dans les strates du Cénomanien supérieur à Turonien inférieur.

Découvertes 
L'holotype, répertorié MACN-CH 1317, n'est représenté que par une vertèbre dorsale postérieure incomplète. un autre spécimen, le paratype MACN-CH 18689, se compose d'un moulage de six vertèbres caudales en connexion anatomique, un sacrum partiel et un fragment de l'ilium droit.

Un autre spécimen presque complet, répertorié UNPSJB-PV 920, a été découvert lors de recherches sur le terrain menées dans le cadre du projet Los vertebrados de la Formación Bajo Barreal, Provincia de Chubut, Patagonia, Argentina par des chercheurs du Laboratorio de Paleontologia de Vertebrados de l'Universidad Nacional de Patagonie. Le spécimen, qui est l'un des squelettes de titanosaures le plus complet connu, consiste en un squelette bien conservé, en connexion anatomique, où ne manquent que le crâne, le cou, quatre ou cinq vertèbres dorsales proximales et plusieurs vertèbres caudales distales.

Description 
Les autapomorphies qui distinguent Epachthosaurus des autres genres sont :  vertèbres dorsales moyennes et caudales avec des processus articulaires uniques s'étendant ventrolatéralement de l'hyposphène ; une lame intraprézygapophysaire fortement développée, et des processus faisant saillie latéralement à partir de la partie dorsale de la lame spinodiapophysaire ; articulations hyposphène-hypantrum dans les caudales 1–14 ; et une formule phalangienne des pieds de 2-2-3-2-0. Le genre partage les apomorphies suivantes avec divers titanosauriens : vertèbres caudales avec lamelles centro-diapophysaires postérieures expansées ventralement ; six vertèbres sacrées ; un ligament ou un tendon ossifié au-dessus des épines neurales sacrées ; centra caudal proximal, moyen et distal avec condyles articulaires distaux bien développés ; plaques sternales semi-lunaires avec crêtes cranioventrales ; humérus avec des marges proximolatérales carrées et des processus proximolatéraux ; carpes non ossifiées ; phalanges manuelles considérablement réduites ; processus préacétabulaires iliaques presque horizontaux, craniolatéralement expansés ; pubis proximodistalement plus long que l'ischium ; et ischiums transversalement élargis.

Classification 
Epachthosaurus est considéré comme le titanosaurien le plus basal connu. 
Ci-dessous, un cladogramme phylogénétique montrant la position d'Epachthosaurus au sein de Titanosauria :

Le cladogramme ci-dessous suit Mocho et al. (2019), plaçant Epachthosaurus dans Lithostrotia, au lieu d'un titanosaure basal :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Titanosauria
 Lithostrotia
 Liste des genres de dinosaures non-aviens

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Lithostrotia
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1990